Keneally ist der Familienname folgender Personen:

 Kristina Keneally (* 1968), australische Politikerin (ALP) und ehemalige Premierministerin
Mike Keneally (* 1961), US-amerikanischer Musiker
Thomas Keneally (* 1935), australischer Schriftsteller